Финал Кубка шотландской лиги 1959 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1959/60, состоявшийся 24 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Харт оф Мидлотиан» и «Терд Ланарк». На два гола футболистов эдинбургского коллектива Джонни Гамильтона и Алекса Янга глазговцы смогли ответить лишь одним — отличился Джо Макиннес. В итоге победа «Хартс» — 2:1.

Путь к финалу

«Харт оф Мидлотиан»

«Терд Ланарк»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com

1959
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Матчи ФК «Терд Ланарк»
Футбол в Европе в 1959 году
События 24 октября
Октябрь 1959 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1959 году